Шавно́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь. Департамент коммуны — Алье. Входит в состав кантона Монмаро. Округ коммуны — Монлюсон.

Код INSEE коммуны — 03070.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 145 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 97 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 77 были экономически активными, 20 — неактивными (показатель активности — 79,4 %, в 1999 году было 70,3 %). Из 77 активных работали 72 человека (44 мужчины и 28 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 20 неактивных 4 человека были учениками или студентами, 4 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен (XI—XII века) с каменным шпилем высотой 33 м.
 Замок Монжорж (XVI век)
 Шато-де-Сент-Юбер (XIX век)
 Шато-де-Сов
 Шато-де-ла-Жонри

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 
 

Коммуны департамента Алье